NGC 4253 (другие обозначения — UGC 7344, IRAS12159+3005, MCG 5-29-51, ZWG 158.61, MK 766, KUG 1215+300, PGC 39525) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4253 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4253 в группу также входят ещё 12 галактик.

Примечания 

 

4253
Волосы Вероники (созвездие)
Спиральные галактики с перемычкой